Compagnie Générale de Navigation, companyia de transports en vaixell al llac Léman, a Ginebra (Suïssa)
 NAT massiu (del seu nom en anglès Carrier-Grade NAT), eina de disseny de les xarxes IPv4
 CGN també és el codi IATA de l'Aeroport de Colònia/Bonn (Alemanya)